Bouiche peut désigner :

Patronyme 
 Nasser Bouiche (1960-), footballeur international algérien, joueur du MC Alger de 1977 à 1987.
 Nacer Bouiche (1963-), footballeur international algérien, joueur de la JS Kabylie de 1983 à 1990.

Toponyme 

Bouiche, village dans la wilaya de Bouira, en Algérie. 

Patronyme algérien